Tim Wood (coureur) - Brits motorcoureur
 Tim Wood (kunstrijder) - Amerikaans kunstrijder
 Tim Wood (golfer) - Australisch golfer